Rechlin steht für:

 Rechlin, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Carl Rechlin (1802–1875), deutscher Schlachten- und Genremaler
 Carl Rechlin (Sohn) (1836–1882), deutscher Militär- und Genremaler
 Carl Wilhelm Rechlin (1799–1872), Bürgermeister von St. Wendel
 Elisabeth Rechlin (1930–2021), deutsche Schwimmerin und Olympiateilnehmerin
 Eva Rechlin (1928–2011), deutsche Schriftstellerin
 Karl Rechlin (1769–1796), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Erprobungsstelle Rechlin (zentrale Erprobungsstelle für Luftfahrzeuge im Deutschen Reich)